Язы́к дельфи́нов — система общения у дельфинов.

Классификация 
У них примерно столько же уровней организации звуков, сколько и у человека: шесть, то есть звук, слог, слово, фраза, абзац, контекст, есть свои диалекты.

Язык дельфинов можно разделить на 2 группы:
 Язык жестов (язык тела) — различные позы, прыжки, повороты, различные способы плавания, знаки, подаваемые хвостом, головой, плавниками.
 Язык звуков (собственно язык) — звуковая сигнализация, выраженная в виде звуковых импульсов и ультразвука. Примерами таких звуков могут быть: щебет, жужжание, визги, скрежет, щёлканье, чмоканье, скрипы, хлопки, писк, рёв, вопли, крики, кваканье, свисты.

Наиболее выразительными являются свисты, которых у дельфинов насчитывается 32 вида.  Предположительно язык дельфинов является звуко-графическим, и часть передаваемых сигналов являются аналогами эхо-сигналов, получаемых дельфинами от различных предметов.

Полагается, что словарный запас дельфинов достигает до  звуковых сигналов. Многие из этих сигналов, испускаемые на ультразвуковых частотах, недоступны человеческому слуху.

Однако, несмотря на многочисленные исследования, полностью расшифровать язык дельфинов до настоящего времени так и не удалось.

Имена у дельфинов 
У каждого дельфина есть своё имя, на которое он откликается, когда к нему обращаются сородичи. К такому выводу пришли американские учёные, результаты исследования которых были опубликованы в вестнике Национальной академии наук США (PNAS). Более того, специалисты, проводившие свои эксперименты в американском штате Флорида, установили, что имя даётся дельфину ещё при рождении и представляет собой характерный свист.

Учёные поймали сетями на воле 14 светло-серых афалин и записали различные звуки, издаваемые этими млекопитающими в процессе их общения между собой. Затем с помощью компьютера из записей были вычленены «имена». Когда имя «проигрывалось» для стаи, на него отзывалась конкретная особь. «Имя» дельфина представляет собой характерный свист, средняя продолжительность которого — 0,9 секунды.

См. также 
 Эксперименты Эванса и Бастиана по обнаружению языка у дельфинов
 Песни китов
 Говорящие животные
 Кетология

Примечания

Литература

Ссылки 
 Язык дельфинов

Дельфиновые
Общение китообразных
Этология
Языки животных